Алекса́ндр Са́вин:
 Савин, Александр Александрович (род. 1962) — российский управленец и политик, член Совета Федерации.
 Савин, Александр Борисович (род. 1957) — советский волейболист.
 Савин, Александр Иванович (род. 1949) — российский художник-живописец, график.
 Савин, Александр Михайлович (род. 1984) — российский футболист.